Leddin bezeichnet:

 Leddin (Neustadt (Dosse)), Wohnplatz in Neustadt (Dosse)

Leddin ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Leddin (1898–1951), deutscher Politiker der SPD
 Johann Leddin (1639–1693), Jurist und Oberamtskanzler der Oberlausitz
 Martin Leddin (1910–2006), deutscher Polizeibeamter, Hamburger Polizeidirektor
 Pascal Leddin (* 1999), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Leddihn
 Ledin